Соревнования по академической гребле проводились на летних Универсиадах пять раз — на Универсиадах 1987, 1989, 1993, 2013 и 2015 годов.

Призёры соревнований

Мужчины

Одиночки (Single sculls)

Одиночки, лёгкий вес (Lightweight single sculls)

Двойки (Coxless pair)

Двойки парные (Double sculls)

Двойки парные, лёгкий вес (Lightweight double sculls)

Четвёрки (без рулевого; Quadruple sculls, Coxless four)

Четвёрки, лёгкий вес (без рулевого; Lightweight quadruple sculls)

Четвёрки, лёгкий вес (без рулевого; Lightweight coxless four)

Четвёрки (с рулевым; Coxed four)

Восьмёрки (с рулевым; Coxed eight)

Женщины

Одиночки (Single sculls)

Одиночки, лёгкий вес (Lightweight single sculls)

Двойки (Coxless pair)

Двойки парные (Double sculls)

Двойки парные, лёгкий вес (Lightweight double sculls)

Четвёрки (без рулевого; Quadruple sculls, Coxless four)

Четвёрки, лёгкий вес (без рулевого; Lightweight coxless four)

Четвёрки (с рулевым; Coxed four)

Восьмёрки (с рулевым; Coxed eight)

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Rowing - FISU
 Международная федерация гребного спорта (World Rowing)